Division 1 i fotboll för damer 2002 bestod från och med denna säsong bara av två serier sedan mellangruppen skrotats, och båda serierna hade vardera 12 lag i varje där den södra serien spelades mellan den 27 april och 19 oktober (en match den 23 oktober) 2002 och den norra spelades mellan den 27 april och 21 oktober (en match den 22 oktober) 2002. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Karlslunds IF DFF i Div 1 Norra och Östers IF i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2003, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Stattena IF skulle egentligen ha spelat i Div 1 även under säsongen 2003, men fick som bästa tvåa den vakanta plats som uppstod i allsvenskan efter att lagen Djurgårdens IF och Älvsjö AIK slagit ihop sina damlag. Även Malmö DFF skulle ha spelat i Div 1, men ersattes av Mjölby Södra IF som därmed åkte ur Div 1 två år i rad.

Nya lag i Division 1 2002 var Holmalunds IF, Kristianstad/Wä DFF och Östers IF som alla åkte ur Damallsvenskan 2001 samt Dalsjöfors GoIF, Falköpings KIK, IFK Gävle, Piteå IF, Staffanstorps GIF och Sätra SK som gick upp via ett Div 1-kval under hösten 2001.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan
 Damallsvenskan 2002
 Division 2 i fotboll för damer
 Division 3 i fotboll för damer

Externa länkar 
 Spelprogram 2002 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2002 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2002
2002
Fotbollssäsongen 2002